Az XVIII. Nemzetközi Frédéric Chopin Zongoraverseny 2021-ben zajlott Varsóban. A versenyen fiatal zongoristák mérkőztek meg Chopin-művek előadásával, több fordulón keresztül, kieséses rendszerben. Az első helyezett a kanadai Bruce (Xiaoyu) Liu lett.

Változások a szervezésben

A verseny eredetileg 2020. október 2-ától október 23-áig, míg a válogatók április 17.-től április 28.-áig zajlottak volna.  2020 májusában a versenyt eltolták a koronavírus-járvány miatt. A Lengyel Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztérium, Piotr Gliński és Artur Szklener hozták meg a döntés, miután tárgyaltak a Lengyel Egészségügyi Minisztériummal. 2021 januárjában Szklener bejelentette, hogy a válogató kör júliusra tolódik.

2021. október 23-án bejelentették, hogy Nelson Freire és Martha Argerich visszalép a zsűriben való részvételtől, helyüket Arthur Moreira Lima veszi át, aki 1965-ben második helyezést ért el ezen a versenyen. A változás oka Freire betegsége, Argerich pedig szeretne barátja közelében maradni a nehéz időben.

Zsűri

Kvalifikációs bizottság 

Fő feladata a jelentkezők interpretációs készségének előzetes felmérése és a korábbi versenyeredmények értékelése volt, ami alapján egyes kiemelt versenyzőket felmentett a válogató forduló alól.

Tagjai:

 Lech Dudzik
 Janusz Olejniczak
 Piotr Paleczny
 Katarzyna Popowa-Zydroń
 Wojciech Świtała

Válogató zsűri 

A válogató fordulók teljesítményét értékelő zsűri. Fő feladata volt az elődöntőbe tovább nem jutó versenyők kiejtése.

Tagjai:

 Ludmil Angelov
 Philippe Giusiano
 Alberto Nosè
 Piotr Paleczny
 Ewa Pobłocka
 Katarzyna Popowa-Zydroń
 John Rink
 Wojciech Świtała
 Stefan Wojtas
 Dina Yoffe

Főzsűri 

Az elődöntős és döntős teljesítményt értékelő zsűri. Fő feladata a helyezettek kiválasztása.

Tagjai:

 Dmitri Alexeev
 Sa Chen
 Thai Son Dang
 Akiko Ebi
 Philippe Giusiano
 Nelson Goerner
 Adam Harasiewicz
 Krzysztof Jabłoński
 Kevin Kenner
 Arthur Moreira Lima
 Janusz Olejniczak
 Piotr Paleczny
 Ewa Pobłocka
 Katarzyna Popowa-Zydroń
 John Rink
 Wojciech Świtała
 Dina Yoffe

Résztvevők

Jegyzetek

Komolyzenei fesztiválok